David Stannard, Amerikaans schrijver
 Derek Stannard, Brits-Canadees componist, dirigent en trompettist
 Ian Stannard, Brits wielrenner